Osoby:
 Josef Freienstein – niemiecki architekt
 Thomas Freienstein – niemiecki kolarz
 Wendelin Freienstein – niemiecki prawnik

Zobacz też:
 Freyenstein
 Sankt Peter-Freienstein